Reitan Convenience AS är ett norskt företag inom den norska familjeägda Reitangruppen. 

Reitan Convenience har sina rötter i Bertrand Narvesens etablering av kioskkedjan Narvesen 1894 i Oslo, numera med omkring 350 kiosker i Norge, 250 i Lettland och 40 i Litauen. 

Reitan Convenience omfattar:
Narvesen i Norge, Lettland och Litauen
 Pressbyrån i Sverige
 7-Eleven i Norge, Sverige och Danmark
 R-kioski i Finland
 R-kiosk i Estland
 Lietuvos Spauda i Litauen
 Northland i Norge

Reitan Convenience har en marknadsledande position inom kioskförsäljning i alla länder, som företaget bedriver verksamhet i. Antalet försäljningsställen var 2 299 år 2016, och företagets omsättning var 15,9 miljarder norska kronor. 

Reitan Convenience driver sin verksamhet huvudsakligen genom franchising.

Källor
Om Reitan Convenience på Reitangruppens webbplats, läst 2018-02-17.
Årsrapport 2016

Externa länkar
Reitangruppens webbplats

Norska detaljhandelsföretag
Företag bildade 2001